Leridano – abitanti di Lleida
Leridano – abitanti di Provincia di Lleida